bitwa pod Wejami (480 p.n.e.)
 bitwa pod Wejami (475 p.n.e.)